Rio Santa Catarina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Catarina (vattendrag i Brasilien), Piauí, 
 Rio Santa Catarina (vattendrag i Brasilien), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar